Axea puede referirse a:

 el nombre común de la planta Chenopodium album; o
 el nombre común de la planta Helichrysum stoechas
 el nombre común de la planta Santolina rosmarinifolia'''''.